Бремнер () — фамилия. Известные носители:
 Бремнер, Билли (1942—1997) — шотландский футболист и футбольный тренер. 
 Бремнер, Юэн (род. 1972) — шотландский актёр, наиболее известный по ролям в фильмах «На игле» (1996) и «Кислотный дом» (1998).